Osoby:
 Joaquin Phoenix – amerykański aktor
 River Phoenix – amerykański aktor, wokalista i autor tekstów

Miejscowości w USA:
 Phoenix – stolica stanu Arizona, położona w hrabstwie Maricopa
 Phoenix – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Phoenix – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oswego
 Phoenix – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Phoenix (ang. Phoenix Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope

Przedsiębiorstwa:
 Phoenix Pictures – amerykańska firma produkcyjna
 Phoenix Motorcars – amerykański producent samochodów elektrycznych

Inne:
 Phoenix – rodzaj palm
 Phoenix (sonda kosmiczna) – lądownik NASA na Marsie 
 Phoenix (Star Trek) – w świecie Star Trek, pierwszy statek zbudowany przez ludzi, zdolny do lotu z prędkościami większymi niż prędkość światła w próżni
 Phoenix (telewizja) – telewizyjny kanał informacyjno-dokumentalny należący do niemieckiej telewizji publicznej
 AIM-54 Phoenix – amerykański pocisk powietrze-powietrze
 Phoenix – pierwotna nazwa przeglądarki Mozilla Firefox
 Phoenix – postać z komiksów wydawnictwa Marvel związana z serią X-men
 Phoenix (gra) – gra komputerowa na platformę Atari 2600
 Phoenix – pop-rockowy zespół muzyczny z Francji
 Phoenix – folk-rockowy zespół muzyczny z Rumunii
 Phoenix (kompilator MS) – nowy kompilator od Microsoftu
 Phoenix (album) – album zespołu Asia
 Phoenix – album Alyssy Reid
 Phoenix (album Rity Ory) – album Rity Ory
 Phoenix – album amerykańskiego zespołu Zebrahead
 Phoenix – singel zespołu Sorry Boys
 Phoenix – amerykański film sensacyjny z 1998 r.
 Phoenix – demon, upadły anioł, markiz piekła
 Phoenix-RTOS – system operacyjny
 Projekt Phoenix – projekt mający na celu poszukiwanie inteligentnych istot pozaziemskich poprzez nasłuchiwanie sygnałów radiowych

Zobacz też: Feniks